Homer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Homer Township (Illinois)
 Homer Township (Benton County, Iowa)
 Homer Township (Buchanan County, Iowa)
 Homer Township (Calhoun County, Michigan)
 Homer Township (Midland County, Michigan)
 Homer Township (Minnesota)
 Homer Township (Missouri)
 Homer Township (North Dakota)
 Homer Township (Medina County, Ohio)
 Homer Township (Morgan County, Ohio)
 Homer Township (Pennsylvania)
 Homer Township (South Dakota)